Pocock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Reginald Innes Pocock
 Mary Agard Pocock